Kitzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Kitzinger, deutscher Rapper, siehe ART (Rapper)
 Albin Kitzinger (1912–1970), deutscher Fußballspieler
 Elisabeth Kitzinger (1881–1966), deutsche Wohlfahrtspflegerin jüdischer Abstammung
 Ernst Kitzinger (1912–2003), deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker und Mediävist, insbes. Byzantinistik
 Friedrich Kitzinger (1872–1943), deutscher Hochschullehrer und Jurist
 Karl Kitzinger (1886–1962), deutscher General der Flieger
 Philipp Kitzinger (1906–1986), deutscher Rechtsanwalt und Landrat
 Sheila Kitzinger (1929–2015), britische Sozialanthropologin und Autorin
 Thomas Kitzinger (* 1955), deutscher Maler

Siehe auch:
 Kitzingen
 Kintzinger
 Kitzlinger